Николе́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Николетти, Манфреди (1930—2017) — итальянский архитектор.
 Николетти, Чарльз (1916—1977) — американский гангстер и наёмный убийца.
 Николетти, Юлайка (род. 1988) — итальянская легкоатлетка, толкательница ядра.